Champs puede referirse a: 

 Champs, comuna francesa situada en Aisne.
 Champs, comuna francesa situada en Orne.
 Champs, comuna francesa situada en Puy-de-Dôme.